Alexandre Lippmann (1881-1960), escrimeur français
 Amy Lippman, scénariste, productrice et réalisatrice américaine ;
 Edmund von Lippmann, historien des sciences et chimiste ;
 Gabriel Lippmann (1845-1921) est un physicien français, lauréat du prix Nobel de physique en 1908 ;
 Hanns Lippmann (vers 1890-1929), producteur allemand de cinéma ;
 Laura Lippman, auteure américaine de romans policiers ;
 Léontine Lippmann (1844-1910) a tenu un salon littéraire très en vue sous la Troisième République ;
 Peter Lippmann (né en 1956) est un photographe français.
 Walter Lippmann (1889-1974) est un penseur et commentateur politique américain.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif